Ad Havermans (1934), Nederlands burgemeester
Cyril Havermans (1948), Nederlands gitarist
Frank Havermans (1967), Nederlands beeldend kunstenaar
Jan Havermans (1892-1964), Nederlands beeldhouwer, graficus, schilder en tekenaar
Johan Havermans (1950), Nederlands voetballer